Kuznetzov kan som auktorsförkortning betyda:

 Sergey Yu. Kuznetzov
 Vladimir Ivanovitsch Kuznetzov

Robotskapade auktorsförkortningar